Heißmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 August Heißmeyer (1897–1979), ranghohes und führendes Mitglied der SS und ein General der Waffen-SS
 Kurt Heißmeyer (1905–1967), Arzt im Konzentrationslager Neuengamme